

Codici 
 BAS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Balalae (Isole Salomone)
 bas – codice ISO 639-3 della lingua basa
 BAS – codice ISO 3166-2:GB di Bath and North East Somerset (Regno Unito)
 BAS – codice ISO 3166-2:PH della Basilan (Filippine)

Geografia

Francia 
 Bas – ex comune ora frazione di Bas-et-Lezat, comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Bas-en-Basset – comune nel dipartimento dell'Alta Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Bas-et-Lezat – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Bas-Lieu – comune nel dipartimento del Nord (Hauts-de-France)
 Bas-Mauco – comune nel dipartimento delle Landes (Nuova Aquitania)

Haiti 
 Bas-Limbé – comune nell'arrondissement di Limbé (Nord)

Svizzera 
 Bas-Intyamon – comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)
 Bas-Vully– ex comune ora incorporato da Mont-Vully, comune nel distretto di Lac (Canton Friburgo)

Onomastica 
 Bas – nome proprio di persona olandese maschile, diminutivo di Sebastiaan

Persone 
 Bas di Bitinia (397 a.C.-326 a.C.) – re di Bitinia
 Giovanni de Serra Bas (...-1304) – giudice di Arborea
 Giulio Bas (1874-1929) – compositore e organista italiano
 Noël Bas (1877-1960) – ginnasta francese
 Vicente Martínez Bas (1969) – giocatore di calcio a 5 spagnolo

Sigle 
 BAS – Banca africana di sviluppo, istituzione finanziaria
 BAS – Banca asiatica di sviluppo, istituzione finanziaria
 BAS – Befreiungsausschuss Südtirol ("Comitato per la liberazione del Sudtirolo"), organizzazione terroristica italiana
 BAS – Bild Austastung Synk, video composito a colori
 BAS – Brake Assistant System, dispositivo automobilistico

Storia 
 De Serra Bas – famiglia nobiliare genovese-aragonese
 Visconti di Bas – sovrani di una giurisdizione feudale della contea di Besalú

Pagine correlate 
 La bas – pagina di disambiguazione
 Le Bas – pagina di disambiguazione